Zoltán Székely (1903–2001) – węgierski skrzypek
 Zoltán Székely (ur. 1952) – węgierski szermierz